«Scream In Darkness» - российский музыкальный коллектив, основанный в 2004 году в Москве и исполняющий музыку в жанре мелодичный дэт-метал. По состоянию на июль 2015 года группа «Scream In Darkness» выпустила три полноформатных студийных альбома и два сингла, принимала участие в международной музыкальной выставке Музыка-Москва (2008 г.), международном белорусском фестивале MetalCrowd (2010, 2012 гг.), международном музыкальном конкурсе Hard Rock Rising (2013 г.), российском open air фестивале Metal Hail Fest в Сибири (2015 г.); выступала с такими группами как Dark Tranquillity, Graveworm, Бони Нем, Demons of Guillotine, Rossomahaar и др., а также неоднократно участвовала в концертах, посвящённых памяти Даймбэгу Дарреллу и группе Pantera.

История

2004-2007 
История группы «Scream In Darkness» берёт своё начало в ноябре 2004 г. Основателями являются Макс Крюков - гитара и Головко Юрий - бас-гитара. В то далекое время коллектив носил название «Fallen Angel», а в качестве основного музыкального направления был выбран Death Metal. На поиски вокала и барабанщика ушло, в общей сложности, 9–10 месяцев. 15-го октября 2005 года группа (уже под именем «Scream In Darkness») дает дебютный концерт в клубе «Релакс», который получается достаточно удачным. C того вечера начинается история концертов и развития группы «Scream In Darkness».

В первой половине 2006 г. группа начинает запись дебютного альбома, который вышел самиздатом в июне 2006 г. под названием «Scream In Darkness».
В записи этого альбома принимали участие:
Максим Крюков - гитара
Головко Юрий - бас-гитара, скриминг-вокал
Алексей Большаков - гроулинг-вокал
Александр Бычков - барабаны

Презентация дебютного альбома прошла в московском клубе «Релакс» в ноябре 2006 г.

2007-2012 
В 2007 г. Алексея Большакова (из-за разных взглядов на творчество группы) сменяет гроулинг вокалист Андрей Андреев. Также группу покидает барабанщик Александр Бычков (который уходит играть в группу Мастер), его место временно заменяет (многим знакомый) сессионный барабанщик Андрей Ищенко (Catharsis, Аркона, Hieronymus Bosch и т. д...). Кроме того, под впечатлением от дебютного альбома, к группе присоединился известный текстовик Георгий Арустамьян (работавший над текстами для групп Catharsis, Чёрный Обелиск, Everlost). Георгий (в период с 2007 по 2009 гг.) написал десять текстов для нового (второго по счету) студийного альбома «Scream In Darkness», получившего название «Против Течения Боли».

В записи этого альбома принимали участие:
Максим Крюков - гитара
Головко Юрий - бас-гитара, скриминг-вокал
Андрей Андреев - гроулинг-вокал
Андрей Ищенко - барабаны
Александр Боганов - гитара

Альбом выходит на лейбле Irond в конце апреля 2009 г. После записи этого полнометражника, группу покидает гитарист Александр Боганов, на замену которого, тут же встаёт Михаил Пономарёв. А также группа находит замену Андрею Ищенко, которым становится барабанщик Игорь Сорокин.

В конце 2010 г. «Scream In Darkness» выпускают сингл «Калигула», который должен был продемонстрировать дальнейшее направление развития творческой мысли группы. Для записи сингла была выбрана студия - «KIV Records».
В начале 2011 года гитарист Михаил Пономарёв покидает коллектив из-за разногласий во взглядах на работу в группе. В начале осени 2011 года «Scream In Darkness» собираются в студии для записи нового сингла «Одиночество». На этот раз, запись проходила в уже хорошо зарекомендовавшей себя студии Аркадия "Навахо". Также, осенью 2011 года, в группу возвращается бывший гитарист коллектива - Александр Боганов.

2012-2016 
2012 г. приносит группе значительные перемены в составе - «Scream In Darkness» принимают решение дальше творить втроем. Первое выступление в таком составе проходит в рамках международного фестиваля «MetalCrowd» 2012 г. в Беларуси, а затем и на международном конкурсе «Hard Rock Rising» в 2013 году. И эти выступления показывают, что группа успешно справляется со своей задачей делать качественный метал. Немного меняется и звучание коллектива - оно становится более мелодичное и осмысленное. Результатом такой работы становится третий полноформатный альбом «Час Кровавых Причастий», выпущенный в марте 2014-го года, и высоко оценённый рецензентами зарубежных журналов и метал-порталов (рецензии на разных языках можно почитать ниже в разделе "Пресса"). Так же, в марте 2014 г., «Scream In Darkness» отмечают свой десятый день рождения.

В записи альбома "Час Кровавых Причастий" принимали участие:
Макс Крюков - гитара, гроулинг-вокал, программирование
Головко Юрий - бас-гитара, скриминг-вокал
Игорь Сорокин - барабаны

2016-н.в. 
В конце 2015 года, после семи лет сотрудничества и совместного творчества, группу покидает барабанщик Игорь Сорокин. С 2016-го года Scream In Darkness берет паузу длинной в один год и параллельно подыскивает нового барабанщика. Также принимается решение поиска второго гитариста. В 2017-ом году эти два человека находятся и группа возобновляет концертную деятельность. За барабанную установку садится Николай Гладких, а за гитару Роман Ильясафов.

В таком составе, в 2019 году, группа принимает участие в фестивале Ural Music Night и готовится к записи четвертого полноформатного альбома.

Дискография 
2006 - Scream In Darkness
2009 - Против Течения Боли
2010 - Калигула (сингл)
2011 - Одиночество (сингл)
2014 - Час Кровавых Причастий

Видеография 
2009 - видеоклип на песню "Ступени (только вниз)"

Состав группы

Актуальный состав 
Макс Крюков - гитара, гроулинг-вокал, программирование
Головко Юрий - бас-гитара, скриминг-вокал
Роман Ильясафов - гитара
Николай Гладких - барабаны

Бывшие участники 
Андрей Андреев - гроулинг-вокал (2007-2012)
Алексей Большаков - гроулинг-вокал (2005-2007)
Александр Боганов - гитара (2007-2009, 2011-2012)
Михаил Пономарёв - гитара (2009-2011)
Андрей Ищенко - барабаны (2007-2009)
Александр Бычков - барабаны (2005-2007)
Игорь Сорокин - барабаны (2009 - 2016)

Пресса

Рецензии 
Рецензия на альбом "Час Кровавых Причастий" от польских Warheim.org 
Рецензия на альбом "Час Кровавых Причастий" от Lost in Chaos (Индонезия) 
Рецензия на альбом "Час Кровавых Причастий" от Brutalism.com 
Рецензия на альбом "Час Кровавых Причастий" от испанского портала MetalCry
Рецензия на альбом "Час Кровавых Причастий" от итальянского портала TrueMetal!

Интервью 
Интервью с группой Scream in Darkness в новом номере ATMOSFEAR #13
Интервью для журнала DarkCity #50
Интервью для журнала DarkCity #47

Эфиры на радио

Упоминания 
Упоминание группы Scream In Darkness на сайте Zvuki.ru в статье "Игра в классиков"

Ссылки 
Официальный сайт группы Scream In Darkness
Scream In Darkness на Яндекс.Музыка
Scream In Darkness на iTunes
Scream In Darkness на Google Play
Scream In Darkness на Encyclopaedia Metallum

Мелодик-дэт-метал-группы России